Charras puede referirse a:

 Charras, localidad de la Argentina;
 Charras, comuna de Francia.